Михайлик () — украинская фамилия.

Известные носители:

 Михайлик, Андрей Константинович (род. 1957) — журналист, автор, режиссёр, кинооператор документальных фильмов и проектов, публицистики.
 Михайлик, Дмитрий Иванович (1920—2019) — советский и российский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Михайлик, Елена Юрьевна (род. 1970) — поэтесса, филолог, переводчица. Дочь Ю. Н. Михайлика.
 Михайлик, Юрий Николаевич (род. 1939) — русский поэт, прозаик.
 Михайлик, Яков Данилович (1922—2011) — военный лётчик, Герой Советского Союза.

См. также 
 Дольд-Михайлик, Юрий Петрович (1903—1966) — украинский советский писатель, драматург, критик, публицист.
 Михайличенко
 Михальченко
 Михальчук